26-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные 

 26-я пехотная дивизия (Народная республиканская армия, Испания)
 26-я пехотная дивизия (вермахт)
 26-я гренадерская дивизия СС (2-я венгерская)
 26-я пехотная дивизия (Российская империя)
 Соединение, носившее наименование "26-я пехотная дивизия" с 1811 по 1820 год (эпоха Наполеоновских войн)  
 Соединение, носившее наименование "26-я пехотная дивизия" с 1831 по 1833 год
 Соединение, носившее наименование "26-я пехотная дивизия" с 1863 по 1918 год
 26-я пехотная дивизия (Индийская)
 26-я стрелковая дивизия
 26-я гвардейская стрелковая дивизия
 26-я гвардейская мотострелковая дивизия 
 26-я гвардейская механизированная дивизия

Танковые 
 26-я танковая дивизия (вермахт)
 26-я танковая дивизия (СССР)

ПВО 
 26-я Мукденская дивизия ПВО
 26-я гвардейская Ясская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия ПВО